Clase C puede referirse a:

 La Clase C de submarinos de la Marina Real Británica.
 La Clase C de submarinos de la Armada de los Estados Unidos.
 La Clase C de cruceros ligeros de la Marina Real Británica.
 La Clase C de submarinos de la Armada Española.
 La Clase C de destructores de la Marina Real Británica, conjunto heterogéneo con ciertas características comunes.
 La Clase C de destructores de la Marina Real Británica, también llamada «Clase C y D».
 La Clase C de destructores de la Marina Real Británica.
 El Clase C es un automóvil de turismo del segmento D producido por el fabricante alemán Mercedes-Benz desde el año 1993.
 Clase C es una de las clasificaciones del espacio aéreo controlado.
 Clase C es un tipo de amplificador electrónico.